Skellefteå AIK je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1921.

Češi v týmu

Přehled ligové účasti

Reference

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Sport ve Skellefteå